Сверчковы — дворянский род, столбового дворянства.

Род  внесён в VI и II части родословной книги Тверской и Могилёвской губернии (Гербовник, II, 103).

Есть ещё несколько родов Сверчковых позднейшего происхождения.

«Фамилия Сверчковых служила российскому престолу многие годы на разных службах и жалована была от разных Государей, в том числе в 1618 и других годах поместьями». Для подтверждения дворянства по указу Екатерины II в 1795 производился сбор соответствующих документов. Михаил Николаевич Сверчков предъявил купчие крепости на жалованные Сверчковым земли и родословную (7.08.1798). Предъявил он и герб Сверчковых, утвержденный Правительствующим сенатом. На основании документов род Сверчковых был утвержден в древнем дворянстве с внесением в VI- часть родословной книги Тверской губернии.

Описание гербов

Герб Сверчковых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом Василия Александровича Сверчкова: щит разделен вертикально на две неодинаковые половины. В правой, большей половине, в карминовом поле, изображена согнутая в локте рука в латах, держащая меч остриём вверх. В левой меньшей половине, в золотом поле, изображено коричневое копьё, остриём вверх. Щит расположен на мантии княжеского достоинства, увенчанная дворянской короною. С короны к щиту свисают нитки бус из драгоценных камней, из коих на средней подвешено сердце.

Герб. Часть II. № 103. 
Щит разделён горизонтально на две части. В верхней части щита на голубом поле — золотое сердце и под ним серебряная стрела, летящая в правую сторону. Нижняя часть разрезана перпендикулярно чертой. В правой части на серебряном поле видна выходящая из облака орлиная лапа с мечом, вверх поднятым. В левой части на красном поле — золотая пика, обращённая острым концом вверх.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской короной на нём и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом.

Известные представители 

 Сверчков Иван Михайлович - московский дворянин (1676-1677). 
 Сверчков Фёдор Сергеевич - стряпчий (1682-1692). 
 Сверчковы: Афанасий Иванович, Григорий и Никита Степановичи, Семён Сергеевич - стольники (1686-1696). 
 Алексей Васильевич Сверчков (1792—1828) - министр-резидент во Флоренции, где был владельцем картинной галереи.  

 Иван Васильевич Сверчков (ум. 1858) - штабс-капитан Измайловского полка. В 1852 году имел в собственности деревню Равенская, которая имела 61 двор с населением мужчин 222, женщин 204.

Литература

Примечания  

Шляхетские роды герба Малая Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Аксак